Sophie Adlersparre peut désigner :
 Sophie Adlersparre (1808-1862), artiste peintre suédoise ;
 Sophie Adlersparre (1823-1895), militante des droits des femmes, éditeur, rédacteur en chef et écrivain suédoise.